Bolivias president (spanskspråkig formell titel: Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia) är landets stats- och regeringschef.

Evo Morales var den 22 januari 2006–10 november 2019 Bolivias president samt var den förste på posten med indiansk härkomst.

Bolivias presidenter

Referenser

Externa länkar
 www.presidencia.gob.bo

 
Bolivia